Amber Bondin, máltai énekesnő, a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál résztvevője
 Amber (album)   (Az Autechre együttes második albuma)
 Amber (dal), a 311 együttes dala
 Amber (Iowa), település Iowa államban
 Amber (Oklahoma), település Oklahoma államban
 Amber (Washington), település Washington államban
 Amber, (Dzsaipur indiai város melletti palota)
 Amber (processzormag), nyílt forráskódú ARM-kompatibilis 32 bites RISC mikroprocesszor